

Загальна інформація 
Система нарахування балів не змінилася з попереднього року - так само бали отримували 18 пілотів, що фінішували - 20 - 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1, виняток становили гонки з двох заїздів - в цьому випадку нараховувалась лише половина балів. Таким чином, за сезон 50 гонщиків отримали залікові бали.
У 1985 році чемпіонат був розрекламований на міжнародному рівні, і цього разу титул вирушив до Швеції - чемпіоном став Пер Стуресон на Volvo 240 Turbo. 
Для автомобілів із турбонаддувом правила передбачали ваговий гандикап, щоб дати змогу автомобілям без турбонаддуву боротися за перемогу.

Календар

Результати

Примітки

Посилання 

 DTM-Saison 1985 auf DTM.com

Автоспорт
Кільцеві автоперегони
Серія DTM